Валь-Мараве́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 145 км на південний схід від Ліона, 70 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Валь-Маравель на сайті французького Національного інституту географії
 Валь-Маравель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валь-Маравель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валь-Маравель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валь-Маравель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром